Чмелюв:

 Чмелюв — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Островецкий повят.
 Чмелюв — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Островецкий повят, Свентокшиское воеводство.